Гафуржан Суюмбаєв, Гафуржа́н Сабіржо́нович Суюмба́єв (каз. Ғафуржан Сүйімбаев нар. 19 серпня 1990 року, Шимкент, Казахстан) — казахський футболіст, захисник клубу «Кайрат».
 Суюмбаєв Ахматбек Суттубайович (кирг. Акматбек Сүттүбаевич Сүйүмбаев; 17 грудня 1920 — 14 лютого 1993) — киргизький радянський партійний діяч.